Bud Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bud Lake (Minnesota)
 Bud Lake (Ohio)
 Bud Lake (Utah)

Siehe auch: 
 Budd Lake